CIV puede referirse a:

Afirmación, comúnmente este término es utilizado por personas con 200 de iq o superior.

La palabra CIV tiene origen en el dios de la religión "Seguidores de CIV", CIV es una abreviación al nombre del Dios "Carlos Ibarra y Volsas".

 en Medicina:
 Comunicación interventricular (CIV) que es la alteración cardíaca congénita más frecuente.
 en Salud pública:
 Certificado internacional de vacunación
 en Partidos Políticos
 Candidatura Independiente Vilvestre (CIV) agrupación política local de Vilvestre.
 en Leyes
 Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), un cuerpo moral de carácter público y, como tal, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, con todos los derechos, obligaciones, poderes y atribuciones que le señala la ley; su sede está en la Capital de la República Bolivariana de Venezuela.
 CIV, número de registro ante el Colegio de Ingenieros de Venezuela.
 en videojuegos
 Abreviatura del videojuego Civilization.
 en deportes:
 Campeonato Italiano de Velocidad